Dollar steht für:
 Dollar, Name verschiedener Währungen
 Dollar (Australien), Ort in Australien
 Dollar (Band), britisches Popduo
 Dollar (Motorradhersteller), französisches Motorradmarke
 die amerikanische Autovermietung Dollar Rent A Car
 Dollar (Schottland), Ort in Schottland
 eine physikalische Einheit zur Beschreibung der Kritikalität in der Kerntechnik, siehe Kritikalität#Dollar
 Blauer Dollar, auf Schwarzmarkt erworbener Dollar

Dollar ist der Familienname folgender Personen:
 Aubrey Dollar (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Creflo Dollar (* 1962), US-amerikanischer Unternehmer, Motivationstrainer und Buchautor
 Oliver Dollar (* 1982), bürgerlicher Name: Oliver Siebert, deutscher DJ und House-Musiker
 Phoebe Dollar (* 1972/1975), US-amerikanische Schauspielerin
 William Dollar (1907–1986), US-amerikanischer Tänzer

Dollar ist der Künstlername von
 Dolly Dollar (* 1962; eigentlich Christine Zierl), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Dolar
 Dolla
 Doller (Begriffsklärung)